Бонштеттен:

 Бонштеттен — коммуна в Германии, в земле Бавария
 Бонштеттен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих
 Бонштеттен, Карл Виктор фон (Шарль; 1745—1832) — швейцарский писатель.